Cet article donne le classement selon les indicateurs de pauvreté humaine IPH-1 et IPH-2 fait par le Programme des Nations unies pour le développement en 2002, à partir des statistiques de 2000. Les pays sont classés de celui ayant le « moins de pauvreté » vers celui ayant le « plus de pauvreté », en classant différemment les pays dits « développés » (pays de l'OCDE, de l'Europe de l'Est, de l'Europe centrale et de la CEI) et les pays en développement (les autres pays).

Le seuil de pauvreté ne mesure que la pauvreté des revenus ; la différence
 (rang IPH) - (rang % de population sous le seuil d'extrême pauvreté)
indiquée dans les tableaux permet de montrer les différences d'estimation entre ces indicateurs. Pour les pays développés, le seuil de pauvreté est la moitié de la médiane des revenus (la moitié de la population gagne plus que la médiane et l'autre moitié gagne moins) ; pour les pays en développement, il s'agit du seuil d'extrême pauvreté (revenu inférieur à 1 USD par jour et par habitant).

Statistiques sur les IPH 

On a une distribution unimodale, dont le mode est environ 11,5.

On a une distribution trimodale dont les modes sont environ 17, 32 et 43.

Classement des pays

Classement IPH-2 des pays développés

Classement IPH-1 des pays en développement 

On remarque que le palmarès contient :
 un pays à forte longévité humaine : Cuba
 un pays à plus fort PNB par habitant que la France : Singapour
 un pays considéré comme « La Suisse du Moyen-Orient », le Liban.
 un pays puissant : la Chine, ce qui rappelle que tout n'est pas toujours aussi simple qu'il ne paraît.
Par rapport au classement de l'indice de développement humain :
 pays à développement élevé (IDH ≥ 0,8) : l'IPH-1 a une moyenne de 5,3 (écart type de 2,8), et va de 3,9 à 7,9 ;
 pays à développement moyen (0,8 > IDH ≥ 0,5) : l'IPH-1 a une moyenne de 20,2 (écart type de 9,4), et va de 4,1 à 43,3 ;
 pays à développement faible (0,5 > IDH) : l'IPH-1 a une moyenne de 43,3 (écart type de 6,6), et va de 32,7 à 62,5 ;

On notera quelques incohérences :
 il n'y a pas de pays classé  dans le document du Pnud ;
 la moyenne des écarts entre les deux classements ne fait pas 0, et si l'on recalcule le rang selon le pourcentage de population sous le seuil de pauvreté, plusieurs pays ont le même rang, par exemple Uruguay et Chili, Venezuela et Paraguay.

Pays non classés en 2000

Pays développés 

Par ordre de rang IDH croissant (le rang est entre parenthèses)
 Guinée-Bissau (2)
 Sao Tomé-et-Principe (3)
 Angola (4)
 Espagne (5)
 Canada (6)
 Japon (7)
 Italie (8)
 Chine (9)
 Suisse (10)
 Belgique (11)
 Pays-Bas (12)
 Irlande (13)
 Angleterre (14)
 Taïwan (15)
 Grèce (16)
 France (17)
Ces pays sont classés par leurs industries et leur tourisme

Pays en développement 

Afrique du Sud
Algérie
Angola
Antigua-et-Barbuda
Argentine
Bahamas
Bahreïn
Barbade
Bhoutan
Botswana
Brunei
Burkina Faso
Burundi
Chypre
Dominique
Grenade
Guinée
Guinée équatoriale
Koweït
Malaisie
Maroc
Saint-Christophe-et-Niévès
Sainte-Lucie
Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Salomon
Samoa
Sao Tomé-et-Principe
Seychelles
Sierra Leone
Suriname
Swaziland
Tunisie
Vanuatu
Venezuela

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Classement IDH des pays, 2000
 Classement IPH des pays, 2004

Lien externe 
 - Palmarès de l'IDH en 2002

Développement humain
Liste de pays
Pauvreté par pays
Pauvreté